Озёрное — село в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входило в состав муниципального образования «Сельское поселение Верхнестепновский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 214 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

История 
Лютеранское село Фриденфельд () основано в 1906 году в 50 км к северо-западу от города Моздока. Относилось к лютеранскому приходу города Пятигорска. Земли 2000 десятин. До 1917 года входило в состав Эйгенгеймской волости Моздокского округа Терской области; в сов. период — в состав Советского/Степновского (Соломенского)/Прохладненского района Орджоникидзевского края.

Население 

Национальный состав

По переписи 1926 года, все жители — немцы.

По данным переписи 2002 года, 92 % населения — русские.

Образование 
 Основная общеобразовательная школа № 9

Кладбище 
 Общественное открытое кладбище. Находится примерно в 12 км по направлению на юго-запад от дома № 7 по улице Советской. Площадь участка 2051 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Степновского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае